Il doppio del torneo di tennis Ulm Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Tom Kempers che hanno battuto in finale Karim Alami e Gábor Köves 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Tom Kempers (Campioni)
 Brent Larkham /  Joost Winnink (semifinali)

 Jan Kodeš Jr. /  David Škoch (primo turno)
 Dirk Dier /  Lars Koslowski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1995